Eastwick bezeichnet

 Eastwick (England), einen Parish in der englischen Grafschaft Hertfordshire
 Eastwick (Philadelphia), ein Stadtviertel der amerikanischen Großstadt Philadelphia
 Eastwick (Fernsehserie), eine amerikanische Fernsehserie aus dem Jahr 2009

Eastwick ist der Familienname folgender Personen:

 Edward Backhouse Eastwick (1814–1883), englischer Orientalist
 Rawly Eastwick (* 1950), amerikanischer Baseballspieler

Siehe auch
 Die Hexen von Eastwick, Roman von John Updike
 Die Hexen von Eastwick (Film)